Skal (Nederland), stichting voor de certificering van biologische landbouwproducten.
 Sekshon di Kultura Arte i Literatura, (SKAL), afdeling voor cultuur, kunst en literatuur van het Openbaar Lichaam Bonaire.